Томас Хирэм Эндрюс () — американский политик-демократ, представлявший 1-й избирательный округ Мэна.

Биография 

В 1976 году закончил Боудин-колледж. В 1983 избран в Палату представителей Мэна, а в 1985 в Сенат.

В 1990 году баллотировался в Палату представителей, победив Джозефа Брэннана.

В 1994 объявил о том, что переизбираться в Палату представителей не будет, но собирается занять кресло уходящего Джорджа Митчелла. Эндрюс проиграл республиканцу Олимпии Сноу.

В настоящее время Томас Эндрюс является лидером организации «Победа без войны».

Ссылки 
 Официальный сайт организации

Члены Палаты представителей от штата Мэн
Члены Демократической партии США
Выпускники Боудин-колледжа